Беловежи:

 Беловежи 1-е — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина)
 Беловежи 2-е — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина)